Hemtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hemtjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (4,3 ha)
Hemtjärnen (Nora socken, Västmanland), sjö i Nora kommun,  (5,2 ha)
Hemtjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (4,64 ha)
Hemtjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (2,4 ha)
Hemtjärnen (Färnebo socken, Värmland, 662039-141066), sjö i Filipstads kommun,  (22,7 ha)
Hemtjärnen (Färnebo socken, Värmland, 662429-140795), sjö i Filipstads kommun,  (30,3 ha)
Hemtjärnen (Gåsborns socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (11,1 ha)
Hemtjärnen (Norra Ny socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Hemtjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Hemtjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland, 673331-133456), sjö i Torsby kommun,  (0,8 ha)
Hemtjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland, 674415-131959), sjö i Torsby kommun,  (15,2 ha)
Hemtjärnet (Älgå socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (7,28 ha)
Hemtjärnen (Gagnefs socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Hemtjärns naturreservat, naturreservat i Gagnefs kommun, norr om denna sjö. 
Hemtjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Hemtjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Hemtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 667335-142045), sjö i Ludvika kommun, 
Hemtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 667782-141063), sjö i Ludvika kommun, 
Hemtjärnen (Bergsjö socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (4,52 ha)
Hemtjärnen (Los socken, Hälsingland, 682744-147072), sjö i Ljusdals kommun, 
Hemtjärnen (Los socken, Hälsingland, 683067-146815), sjö i Ljusdals kommun,  (10,4 ha)
Hemtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 716394-141555), sjö i Strömsunds kommun,  (9,99 ha)
Hemtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 717933-147063), sjö i Strömsunds kommun,  (5,63 ha)
Hemtjärnen (Lockne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Hemtjärnen (Mörsils socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Hemtjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (5,93 ha)
Hemtjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (15,9 ha)
Hemtjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Hemtjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (6,02 ha)
Hemtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (3,6 ha)
Hemtjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 721769-170250), sjö i Skellefteå kommun,  (9,11 ha)
Hemtjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 722376-169768), sjö i Skellefteå kommun,  (5,76 ha)
Hemtjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 723509-171641), sjö i Skellefteå kommun,  (8,5 ha)
Hemtjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 723615-171468), sjö i Skellefteå kommun, 
Hemtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720706-169342), sjö i Norsjö kommun,  (16,1 ha)
Hemtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 722656-166361), sjö i Norsjö kommun, 
Hemtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (12,4 ha)
Hemtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 715716-160429), sjö i Lycksele kommun,  (15,3 ha)
Hemtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717929-160996), sjö i Lycksele kommun,  (9,45 ha)
Hemtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719997-165584), sjö i Lycksele kommun,  (17,5 ha)
Hemtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720602-164807), sjö i Lycksele kommun,  (13,7 ha)
Hemtjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (25,7 ha)
Hemtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 715570-158405), sjö i Vilhelmina kommun,  (5,33 ha)
Hemtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 718120-157547), sjö i Vilhelmina kommun,  (15 ha)
Hemtjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (8,91 ha)

Se även
Hemmatjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn